Live at the Forum – wydany w 2010 roku album koncertowy zespołu The Jackson 5
 Live at the Forum – wydany w 2008 roku album koncertowy zespołu Killing Joke

Przypisy

Zobacz też 
 Live Concert at the Forum